

Toponyme 

 Vassieux-en-Vercors, une commune française de la Drôme ;
 plateau de Vassieux, une entité géographique du Massif du Vercors ;
 Vassieux, un quartier de Caluire-et-Cuire.

Patronyme 

 Jean Vassieux, un ancien attaquant de hockey sur glace français ;
 Pierre Vassieux, le propriétaire du domaine qui deviendra le quartier de Vassieux, à Caluire-et-Cuire.

Patronyme français